Casini est pluriel italien de casino autrefois usité en français
 Casin signifie « petite maison » et Venise en connut jusqu'à 200, rien que dans la paroisse de San Marco. 
 Ce sont aussi les Casini qui ont donné leur nom aux Casinos d'aujourd'hui.

Patronymes 
Casini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Antonio Casini (1378-1439) est un cardinal italien du XVe siècle.
 Carlo Casini (1935-2020) est un homme politique italien.
 Didier Casini (1962- ) est un footballeur français.
 Giovanni Casini (1689-1748) est un peintre et sculpteur italien.
 Horacio Casini (1970- ) est un physicien argentin.
 Maria Teresa Casini (1864-1937) est une religieuse italienne, fondatrice de la Congrégation des Sœurs oblates du Sacré-Cœur de Jésus
 Pier Ferdinando Casini (1955- ) est un homme politique italien.
 Stefania Casini (1948- ) est une actrice, réalisatrice et scénariste italienne.
 Stefano Casini (1958- ) est un auteur de bande dessinée italien.

Liens externes 
  L'histoire des Casins de Venise par Danielle Carton

Homonymie de patronyme
Patronyme italien